XXIV турнир на Кубок России по волейболу памяти Константина Кузьмича Ревы проходил с 4 сентября по 17 декабря 2016 года с участием 14 команд Суперлиги и 10 команд высшей лиги «А». Обладателем трофея третий раз подряд и шестой раз в истории стал казанский «Зенит».

Предварительный этап 
По результатам предварительного этапа в полуфинальную стадию турнира вышли по три команды из первых трёх зон и по 4 из четвёртой и пятой (в соответствии с количеством команд в каждой зоне, вошедших в число 17 сильнейших в чемпионате России-2015/16). Вследствие отказа от участия в турнире красногорского «Зоркого» все заявленные команды зоны 5 вышли в полуфинальный этап.

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

Полуфинальный этап 
В играх полуфинального этапа не участвовала «Газпром-Югра», получившая право принять «Финал шести» Кубка. Остальные 16 команд распределены на 4 квартета по результатам жеребьёвки, состоявшейся 23 сентября.

В финальный этап вышли победители групп. Новосибирскому «Локомотиву», не попавшему в финал по спортивному принципу, предоставлена wild card.

Группа A (Казань)

Группа Б (Москва)

Группа В (Белгород)

Группа Г (Новосибирск)

Финальный этап в Сургуте

Группа А

Группа Б

Полуфиналы 
16 декабря

Матч за 3-е место 
17 декабря

Финал

Статистика

См. также 
 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2016/2017

Примечания

Ссылки 
 Положение о Кубке России по волейболу 2016 года среди мужских команд памяти Константина Ревы
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола

 

2016 год в волейболе